Marcilly kan syfta på:
 Marcilly, Manche
 Marcilly, Seine-et-Marne